O Campeonato Peruano de Futebol de 1939 foi a 23º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1939 no futebol